Saint-Avit bezieht sich auf den hl. Avitus von Vienne; diesen Namen tragen folgende Orte und Gemeinden in Frankreich:
 Saint-Avit (Charente), Département Charente
 Saint-Avit (Drôme), Département Drôme
 Saint-Avit (Landes), Département Landes
 Saint-Avit (Loir-et-Cher), ehemalige Gemeinde im Département Loir-et-Cher
 Saint-Avit (Lot-et-Garonne), Département Lot-et-Garonne
 Saint-Avit (Puy-de-Dôme), Département Puy-de-Dôme
 Saint-Avit (Tarn), Département Tarn

 Saint-Avit-de-Soulège, Département Gironde
 Saint-Avit-de-Tardes, Département Creuse
 Saint-Avit-de-Vialard, Département Dordogne
 Saint-Avit-Frandat, Département Gers
 Saint-Avit-le-Pauvre, Département Creuse
 Saint-Avit-les-Guespières, Département Eure-et-Loir
 Saint-Avit-Rivière, Département Dordogne
 Saint-Avit-Saint-Nazaire, Département Gironde
 Saint-Avit-Sénieur, Département Dordogne

Auch zahlreiche Kirchen sind ihm geweiht; z. B. in
 Lavaur (Dordogne)